Bulgária
 Buk (Бук) település Kardzsali megyében, Krumovgrad községben

 Csehország
 Buk, település a Dél-morvaországi kerület Prachaticei járásában
 Buk, település az Olomouci kerület Přerovi járásában

 Horvátország
 Buk település Pozsega-Szlavónia megyében

 Lengyelország
 Buk, város a Nagy-Lengyelországi vajdaságban, Poznań megyében
 Buk település a Nyugat-Pomerániai vajdaságban, Goleniów megyében
 Buk település a Nyugat-Pomerániai vajdaságban, Police megyében
 Buk, település a Kárpátaljai vajdaságban, a Lesko megyében.

egyéb 
 9K37 Buk – közepes hatótávolságú légvédelmi rakéta